Der Clydesdale Bank 40 2011 ist die zweite Austragung des nationalen List-A-Cricket-Wettbewerbes in England. Der Wettbewerb wird zwischen dem 24. April und 17. September 2011 zwischen den 18 englischen First-Class Counties und drei zusätzlichen Teams ausgetragen. Im Finale konnte sich Surrey mit 5 Wickets gegen Somerset durchsetzen.

Format 
Die 21 Mannschaften wurden in drei Gruppen mit je 7 Mannschaften gelost, in der jedes Team zweimal gegen jedes andere antritt. Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, fir ein Unentschieden oder No Result einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die besten einer jeden Gruppe, sowie der beste Gruppenzweite qualifiziert sich für das Halbfinale, wo dann der Sieger im KO-System ausgespielt wird.

Resultate

Gruppe A 
Tabelle

Gruppe B 
Tabelle

Gruppe C 
Tabelle

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

2011
Englische Cricket-Saison 2011